Ludwik August Broel-Plater (1775–1846) – senator, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego
 Władysław Ewaryst Broel-Plater (1808–1889) – założyciel Muzeum Polskiego w Rapperswilu
 Józef Broel-Plater (1890–1941) – sportowiec, uczestnik igrzysk olimpijskich w St.Moritz 1928
 Maria Janina Broel-Plater-Skassa (1913–2005) – więźniarka obozu w Ravensbrück
 Kazimierz Broel-Plater (1915–2004) – szachista, mistrz międzynarodowy

Zobacz też 
Plater